White Gold est un film américain sorti en 1927
 White Gold: War in Paradise est un jeu vidéo ;
 White Gold (L'Or blanc) est le titre original du  épisode de la saison 3 de MASH
 White Gold est une série télévisée britannique.